Regentschap in Indonesië
 Sukabumi (regentschap), een regentschap in de provincie West-Java
 Sukabumi (stad), Kota Sukabumi een stadsgemeente in de provincie West-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Sukabumi (Sukabumi), een onderdistrict van regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukabumi (Bandar Lampung), een onderdistrict van regentschap Bandar Lampung in de provincie Lampung, Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sukabumi (Batu Brak), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung, Sumatra
 Sukabumi (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung, Sumatra
 Sukabumi (Cepogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sukabumi (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukabumi (Cempaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukabumi (Pajar Bulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukabumi (Tiga Dihaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukabumi Selatan (zuid), in het onderdistrict Kebon Jeruk in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat (West-Jakarta) in de provincie Jakarta
 Sukabumi Utara (noord), in het onderdistrict Kebon Jeruk in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat (West-Jakarta) in de provincie Jakarta

Station in Indonesië
 Station Sukabumi, een spoorwegstation in de provincie West-Java